Take the World by Storm – album degli Slave Raider del 1986
 Take the World by Storm – singolo dei Lukas Graham del 2016